Hjalmar Johansson kan syfta på:

Hjalmar Johansson (idrottsman) (1874–1957)
Hjalmar Johansson (vävmästare) (1884-1928)
Hjalmar Johansson (organist) (1887–1965)
Hjalmar Johansson (båtbyggare) (1897–1995)